Stranger steht für:

 Stranger – Wüste der Gesetzlosen, ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1994
 The Stranger, ein Album von Billy Joel aus dem Jahr 1977
 The Stranger, Originaltitel des Films Erinnern ist tödlich aus dem Jahr 1987
 Phantom Stranger, eine US-amerikanische Comicserie 
 Stranger Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Doctor Stranger, TV-Serie